van Straaten ist der Familienname folgender Personen:

 Braam van Straaten (* 1971), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Erhard van Straaten (* 1943), deutscher Medienmanager
 Werenfried van Straaten (Speckpater; 1913–2003), niederländischer Ordenspriester

Siehe auch:
 van Straten
 Straaten